The Doors, groupe de rock.

Titres 

 The Doors, premier album du groupe éponyme.
 The Doors, film d'Oliver Stone, sorti en 1991.

Voir aussi 
 DOORS, logiciel de traçabilité et de gestion des exigences édité par IBM
 The Doors of His Face, The Lamp Of His Mouth, and Other Stories, recueil de nouvelles de Roger Zelazny (1971).